Bogata se poate referi la:

 Localități din România:		
 Bogata, Bacău			
 Bogata, Călărași
 Bogata, Cluj		
 Bogata, Mureș	, reședința comunei cu același nume
 Bogata, Suceava	

 Localități din România cu nume compuse:
 Bogata Olteană, Brașov
 Bogata de Jos, Cluj	
 Bogata de Sus, Cluj

 O trecătoare din România: Pasul Bogata

Altele 
 Bogați, Argeș, reședința comunei cu același nume
 Bogatu Român, Sibiu

Vezi și 
 Râul Bogata (dezambiguizare)

Toponime românești